Динулла́х Ра́йес (; род. 7 февраля 1939 г., Калабесо, Сумбава, Западная Нуса-Тенгара) – индонезийский писатель и деятель культуры.

Краткая биография 
В 1954 г. окончил педагогическое училище. В 1956-1965 гг. работал учителем начальной школы. В последующем занимал административные должности в органах власти о. Сумбава, в том числе руководителя отдела культуры (до 1994 г.). Наряду с этим был председателем Совета искусств Сумбавы и директором краеведческого музея. Мусульманин. В 1996 г. совершил хадж в Мекку.

Творчество 
Первые произведения (стихи) вышли в 1956 г. Активно публикуется в местных и центральных газетах и журналах Индонезии («Пелита», «Суара Карья», «Синар Харапан», «Република» и др.), а также Малайзии («Деван Састра»). Автор нескольких персональных сборников поэзии. Стихи лирические, с налетом исламского мистицизма. Постоянный участник поэтических фестивалей в стране и за рубежом (США, Малайзия). Член писательской организации «Аксара» (Буква).

Признание заслуг 
 Один из десяти победителей на национальном конкурсе на лучшее стихотворение «Читайте!» (1992)
 Номинация  на премию Боробудура (1997)
 Литературная премия Центра языка провинции Западная Нуса-Тенгара (2015)
 Почётный знак министра культуры и туризма Индонезии (2015)

Основные публикации 
 Anak Kecil Bunga Rumputan dan Capung Ramping (Маленький цветок травы и стрекоза). Mega Putih Sumbawa, 1975.
 Hari Ulang Tahun (День рождения). Mataram: Sanggar Mayang, 1980.
 Kristal-Kristal (Кристаллы). Jakarta: Swadesi, 1982 (совместно с Диах Хаданинг).
 Nyanyian Kecil (Маленькие песни). Jakarta: Pusat Dokumentasi Sastra Korrie Layuan Rampan, 1985.
 Peta Lintas Batas. Bali: Sanggar Bukit Manis, 1985 (совместно с Sunaryono Basuki KS и Hariman).
 Pendakian (Восхождение). Yogyakarta: Forum Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Sumbawa, 1986.
 Seutas Tali Emas (Золотая веревка). Mataram: BKKNI Provinsi NTB, 1986 (совместно с Siti Zainun Ismail, Agus Nurdin, Sulaiman Saleh).
 Buka daun jendela itu: kumpulan puisi (Открой ставню окна. Сборник стихов). [Mataram] : Yayasan Swadaya Membangun Mataram, 1995.
 Nuansa tangisan bumi: antologi puisi (Нюансы плача Земли. Антология поэзии). Mataram: Yayasan Dewi Saraswati, 2000.
 Beranda cahaya: pilihan sajak (Веранда света. Избранные стихи), 1976-2000. Mataram: Yayasan Mitra Sastra Mataram, 2001.
 Damai dalam badai (Мир во время бури). Mataram, Nusa Tenggara Barat: Mahani Persada, 2005.
 Dari orkestra cinta hingga pesta cahaya: antologi prosa-puisi (От оркестра любви до праздника света. Антология стихов в прозе). Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008.
 Bulan di Pucuk Embun (Месяц на листе росы). Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
 Lalu Dia, Lala Jinis. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
 Petir cinta mahacahaya: kumpulan puisi (Молния любви в море света. Сборник стихов). Yogyakarta: Ombak, 2016.

Переводы стихов поэта на русский язык 
 В поисках мечты (Mencari Mimpi); Любимая (Sang Kekasih); Заметки путешественника (Catatan dalam Perjalanan) .

Семья 
 Отец Хаджи Лалу Мухиддин
 Мать Рингги
 Супруга Сити Айшах (с 1958 г.)

Ссылки 
 PUISI-PUISI H.DINULLAH RAYES

Примечания 

Писатели Индонезии
Индонезийские поэты
Директора музеев Индонезии
Деятели культуры Индонезии